Oz (serija), američka televizijska serija.
 Čarobnjak iz Oza, popularna dječja knjiga Lymana Franka Bauma.

Oz je i prezime:
 Amos Oz, izraelski književnik.
 Frank Oz, američki režiser, glumac i lutkar.